Islas Malvinas kan syfta på följande:

 Islas Malvinas (Chile), öar i Región de Aisén, Chile
 Det spanska namnet för Falklandsöarna